«Полковое учреждение» (Суздальское учреждение) — труд великого русского полководца А. В. Суворова, в котором излагается сущность его взглядов на воспитание и обучение войск. Написан в 1764—1765 году, когда Суворов был командиром Суздальского пехотного полка в Новой Ладоге. «Полковое учреждение» состоит из 6 глав:

 Глава I. О караулах.
 Глава II. О экзерцировании.
 Глава III. Об убранстве и чистоте.
 Глава IV. О воинском послушании, распорядке и должностях.
 Глава V. О лагере.
 Глава VI. О непременных квартирах.

Свою систему обучения и воспитания войск Суворов успешно продемонстрировал на учениях войск столичного гарнизона в 1765 году, длившихся 7 дней, выполнив все поставленные задачи. «Полковое учреждение» показало свою эффективность для подготовки войск и в дальнейшем.

Цитата

Примечания

Внешние ссылки 
 А. Суворов. Полковое учреждение

Литература 

 Рогулин Н. Г. «Полковое учреждение» А. В. Суворова и пехотные инструкции екатерининского времени. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. — 248 с.

См. также 

 Наука побеждать (произведение Суворова)

Александр Суворов
Военная наука
Книги 1764 года
Книги по алфавиту